GKG, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 Guéshé Kelsang Gyatso (1931-), un moine bouddhiste ;
 Girls Kissing Girls, une série pornographique lesbienne américaine ;
 Girls Kiss Girls, un morceau de l'album Tastemaker de Pittsburgh Slim sorti en 2007.